Lohse steht für:
 Lohse (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lohse (Mondkrater), Mondkrater
 Lohse (Marskrater), Marskrater
 Am Lohsepark, Teilquartier in Hamburg

Siehe auch:
 Loose (Begriffsklärung)
 Looze
 Lose